|- align="center"
|align="left"| Mike MacDowel
|1957
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Herbert MacKay-Fraser
|1957
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bill Mackey
|1951
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Lance Macklin
|1952-1955
|0
|15
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Damien Magee
|1975-1976
|0
|2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Maggs
|1961-1965
|0
|27
|25
|0
|0
|3
|0
|26
|- align="center"
|align="left"| Mike Magill
|1957-1959
|0
|4
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Umberto Maglioli
|1953-1957
|0
|10
|10
|0
|0
|2
|0
|3,33
|- align="center"
|align="left"| Jan Magnussen
|1995, 1997-1998
|0
|25
|25
|0
|0
|0
|0
|1
|- align="center"
|align="left"| Kevin Magnussen
|-
|0
|103
|102
|0
|0
|1
|2
|157
|- align="center"
|align="left"| Guy Mairesse
|1950-1951
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Willy Mairesse
|1960-1963, 1965
|0
|13
|12
|0
|0
|1
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Pastor Maldonado
|-
|0
|96
|95
|1
|1
|1
|0
|76
|- align="center" bgcolor="#99CCFF"
|align="left"| Nigel Mansell
|1980-1992, 1994-1995
|11992
|191
|187
|32
|31
|59
|30
|480
|- align="center"
|align="left"| Sergio Mantovani
|1953-1955
|0
|8
|7
|0
|0
|0
|0
|4
|- align="center"
|align="left"| Johnny Mantz
|1953
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Robert Manzon
|1950-1956
|0
|29
|28
|0
|0
|0
|0
|16
|- align="center"
|align="left"| Onofre Marimón
|1951, 1953-1954
|0
|12
|11
|0
|0
|2
|1
|8,143
|- align="center"
|align="left"| Helmut Marko
|1971-1972
|0
|10
|10
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tarso Marques
|1996-1997, 2001
|0
|26
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Leslie Marr
|1954-1955
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tony Marsh
|1957-1958, 1961
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Eugene Martin
|1950
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Pierluigi Martini
|1984-1985, 1988-1995
|0
|124
|119
|0
|0
|0
|0
|18
|- align="center"
|align="left"| Jochen Mass
|1973-1980, 1982
|0
|114
|105
|0
|1
|8
|2
|71
|- align="center"
|align="left"| Felipe Massa
|, -
|0
|272
|269
|16
|11
|41
|15
|1167
|- align="center"
|align="left"| Cristiano da Matta
|2003-2004
|0
|28
|28
|0
|0
|0
|0
|13
|- align="center"
|align="left"| Michael May
|1961
|0
|3
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tim Mayer
|1962
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| François Mazet
|1971
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gastón Mazzacane
|2000-2001
|0
|21
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Kenneth McAlpine
|1952-1953, 1955
|0
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Perry McCarthy
|1992
|0
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Ernie McCoy
|1953-1954
|0
|3
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Johnny McDowell
|1950-1952
|0
|3
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jack McGrath
|1950-1955
|0
|6
|6
|1
|0
|1
|1
|9
|- align="center"
|align="left"| Brian McGuire
|1977
|0
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Bruce McLaren
|1958-1970
|0
|104
|100
|0
|4
|27
|3
|188,5
|- align="center"
|align="left"| Allan McNish
|2002
|0
|17
|16
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Graham McRae
|1973
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Jim McWithey
|1959-1960
|0
|5
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Carlos Menditéguy
|1953-1958, 1960
|0
|11
|10
|0
|0
|1
|0
|9
|- align="center"
|align="left"| 'Roberto Merhi
|
|0
|14
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Harry Merkel
|1952
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Arturo Merzario
|1972-1979
|0
|84
|57
|0
|0
|0
|0
|11
|- align="center"
|align="left"| Roberto Mieres
|1953-1955
|0
|17
|17
|0
|0
|0
|1
|13
|- align="center"
|align="left"| François Migault
|1972, 1974-1975
|0
|16
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| John Miles
|1969-1970
|0
|15
|12
|0
|0
|0
|0
|2
|- align="center"
|align="left"| Ken Miles
|1961
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| André Milhoux
|1956
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Chet Miller
|1951-1952
|0
|4
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Gerhard Mitter
|1963-1965
|0
|7
|5
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Stefano Modena
|1987-1992
|0
|81
|70
|0
|0
|2
|0
|17
|- align="center"
|align="left"| Thomas Monarch
|1963
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Franck Montagny
|
|0
|7
|7
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Tiago Monteiro
|-
|0
|37
|37
|0
|0
|1
|0
|7
|- align="center"
|align="left"| Andrea Montermini
|1994-1996
|0
|29
|20
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Peter Monteverdi
|1961
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Robin Montgomerie-Charrington
|1952
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Juan Pablo Montoya
|2001-2006
|0
|95
|94
|12
|7
|30
|12
|307
|- align="center"
|align="left"| Gianni Morbidelli
|1990-1992, 1994-1995, 1997
|0
|70
|67
|0
|0
|1
|0
|8.5
|- align="center"
|align="left"| Roberto Moreno
|1982, 1987, 1989-1992, 1995
|0
|77
|74
|0
|0
|1
|1
|15
|- align="center"
|align="left"| Dave Morgan
|1975
|0
|1
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Silvio Moser
|1967-1971
|0
|19
|12
|0
|0
|0
|0
|3
|- align="center"
|align="left"| Bill Moss
|1959
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Stirling Moss
|1951-1961
|0
|67
|66
|17
|16
|25
|19
|185,643
|- align="center"
|align="left"| Gino Munaron
|1960
|0
|4
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| David Murray
|1950-1952
|0
|5
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|- align="center"
|align="left"| Luigi Musso
|1953-1958
|0
|25
|24
|0
|1
|7
|2
|44
|}

Opombe

M